Кнегиња Милена може да се односи на:
 Милена Петровић (1847-1923), кнегиња и краљица Црне Горе до 1918, супруга краља Николе
 Милена Карађорђевић (1886-1887), друга ћерка српског краља Петра I Карађорђевића и кнегиње Зорке
Види још:
 Кнегиња Милица (1335—1405), жена српског кнеза Лазара и православна светитељка